2 miejscowości w Polsce: 
 Gogołów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Gogołów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak